Vivacricotopus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Schnell och Sæther 1988. Vivacricotopus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Vivacricotopus